Nederlands Dans Theater, companyia de dansa dels Països Baixos
 Hipòtesi anatòlica (de l'acrònim en anglès de Neolithic Discontinuity Theory), proposta sobre l'origen del protoindoeuropeu a l'Anatòlia en el Neolític
 New Tang Dynasty Television, cadena de televisió de cultura xinesa amb seu a Nova York
 Assaig no destructiu (del nom en anglès Non-Destructive Testing), tècnica d'anàlisi de propietats que no modifica la mostra